Алекса́ндр Ники́тин:
 
 
 Никитин, Александр Андреевич (1823—1867) — русский купец и государственный деятель.
 Никитин, Александр Борисович (1961—2021) — советский и российский футболист; тренер.
 Никитин, Александр Валерьевич (род. 1976) — глава администрации Тамбовской области.
 Никитин, Александр Ефимович (1901—1941) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 
 Никитин, Александр Константинович (1853—1907) — русский архитектор.
 Никитин, Александр Константинович (род. 1952) — российский эколог, правозащитник.
 
 Никитин, Александр Никитович (1907—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Никитин, Александр Николаевич (1849—1909) — русский публицист, гласный Санкт-Петербургской городской думы.
 
 Никитин, Александр Семёнович (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Александр Сергеевич (1935—2022) — советский и российский шахматист и тренер.
 Никитин, Александр Степанович (1809—1880) — русский архитектор.
 Никитин, Александр Фёдорович (1933 — ?) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.